Pirot steht für:

 Pirot, ein Ort in Serbien

Pirot ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Pirot (1939–2015), deutscher Maler
 Jean-Marie Pirot (bekannt als Arcabas; 1926–2018), französischer Maler

Siehe auch:
 Piro
 Pirro